Живая сила:
 Живая сила — военный термин.
 Живая сила — (устар.) кинетическая энергия.
 Живая сила — музыкальный альбом группы Пекин Роу-Роу.